Aldo Rebecchi – politico italiano
 Carla Rebecchi – hockeista su prato argentina
 Ferdinando Rebecchi – calciatore italiano